Miguel è un nome proprio maschile di lingua spagnola, portoghese e galego, corrispondente all'italiano Michele.

Località
Miguel Alves – comune brasiliano.
Miguel Calmon – comune brasiliano.
Miguel Esteban – comune spagnolo.
Miguel Leão – comune brasiliano.
Miguel Pereira – comune brasiliano.
Martín Miguel – comune spagnolo.

Altro 
 Miguel – musicista e cantautore statunitense
Miguel – album di Miguel Bosé
Miguel – album di Dalida del 1957

Pagine correlate 
San Miguel
São Miguel